Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 631 dans le monde.

 Route nationale 631 en France
 Autoroute A631 en France